Октябрьский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Зональном районе Алтайского края России. Административный центр — посёлок Октябрьский.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1149 человек, в том числе 558 мужчин и 591 женщина. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 1150 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — посёлок Октябрьский.

Примечания 

Муниципальные образования Зонального района
Сельские поселения Алтайского края